Бохоль (Бохол) (таг.: Bohol):
 Бохоль — остров в составе Филиппин
 Бохоль — провинция Филиппин
 Бохоль — второе название моря Минданао